Gsod oder GSOD steht für
 Gsod, alte Ansiedlung im Schwarzwald in der Gemarkung Stockwald des Stadtteils Brigach von St. Georgen
 Großer Sicherheits- und Ordnungsdienst, Einsatz geschlossener Einheiten der österreichischen Polizei 

Abkürzung